Mit Bergisch-Märkische Eisenbahn ist gemeint

 die ehemalige Bergisch-Märkische Eisenbahn-Gesellschaft
 deren Stammstrecke, die Bahnstrecke Elberfeld–Dortmund
 deren Ruhrgebietsstrecke, die Bahnstrecke Witten/Dortmund–Oberhausen/Duisburg